La Route nationale 45 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 45 en Belgique
 Route nationale 45 en Estonie
 Route nationale 45 en France métropolitaine
 Route nationale 45a en France métropolitaine

Voir aussi